Сијенегитас има више значења:

 Сијенегитас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сијенегитас, Окораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенегитас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенегитас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијенегитас (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенегитас, Дон Канделарио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенегитас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијенегитас, Ла Сијенага (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијенегитас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијенегитас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијенегитас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сијенегитас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сијенегитас (Сустикакан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сијенегитас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику